Омар Габер (; 30 января 1992, Каир, Египет) — египетский футболист, защитник клуба «Пирамидз» и сборной Египта. Участник летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне и чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Отец Омара, Махмуд Габер, является футбольным тренером, который работал с египетскими клубами «Асуан» и «Исмаили», а также катарским «Умм-Салаль». Габер вырос недалеко от стадиона клуба «Замалек» и начал заниматься в его академии. Весной 2010 года он попал в первую команду клуба и 11 марта дебютировал в египетской Премьер-лиге, отыграв весь матч против «Тала Аль Гиш». 2 февраля 2013 года в поединке против «Эль Иттихад Сакандари» Омар забил свой первый гол за «Замалек». В том же году он помог команде завоевать Кубок Египта. 8 февраля 2015 года Габер отказался выйти на поле в знак траура по жертвам среди болельщиков во время их столкновений с полицией перед матчем. В 2015 году он стал чемпионом страны и во второй раз завоевал национальный кубок.

Летом 2016 года Омар перешёл в швейцарский «Базель», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 1,65 млн евро. 24 июля в матче против «Сьона» он дебютировал в швейцарской Суперлиге.

В ноябре 2017 года Габер договорился о переходе в американский «Лос-Анджелес» на правах годичной аренды, которая началась 1 января 2018 года. Присоединиться к американскому клубу его уговорил тренер Боб Брэдли, ранее работавший с Омаром в сборной Египта. 14 апреля в матче против канадского «Ванкувер Уайткэпс» он дебютировал в MLS.

12 июля 2018 года «Лос-Анджелес» выкупил Габера согласно опции в договоре аренды, но сразу перепродал в египетский «Пирамидз».

Международная карьера 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Египта Габер принял участие в молодёжном чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Панамы и Аргентины. В поединке против бразильцев Омар забил гол.

3 сентября 2011 года Габер дебютировал в составе национальной сборной Египта, выйдя на замену в матче отборочного турнира к Кубку африканских наций 2012 года против команды Сьерра-Леоне.

В 2012 году Габер попал в заявку сборной на участие в Олимпийских играх в Лондоне. На турнире он сыграл в матчах против сборных Японии и Белоруссии.

В 2017 году в составе сборной Габер стал серебряным призёром Кубка африканских наций в Габоне. На турнире он сыграл только в полуфинальном матче против команды Буркина-Фасо.

В 2018 году Омар принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Командные

 «Замалек»
  Чемпионат Египта по футболу — 2014/15
 Обладатель Кубка Египта (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15

 «Базель»
  Чемпионат Швейцарии по футболу — 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2016/17

Международные

 Египет
  Кубок африканских наций — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Египта по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Пирамидз»